Извилистая:

Извилистая (приток Косца) — река в Томской области
Извилистая (приток Быстрой)
Извилистая (приток Тынгеувээма)
Извилистая (приток Столбовой)
Извилистая (приток Эмбенчимэ)